

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Возвращение Мирсила, который совершает переворот на Лесбосе. Совет Благородных свергнут. Питтак признан недееспособным.
 Первая ссылка Сапфо (618—568).
 Правителем Вавилонии после смерти отца становится Навуходоносор (Набу-Кудур-усур).

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Умер князь Цинь Гун-гун (жил во дворце Гаоцинь в Юн, похоронен южнее могилы Кан-гуна), ему наследовал сын Хуань-гун (эра правления 603—577) (в «Чуньцю» смерть циньского князя Дао отмечена под 1 луной 605 года).
 Весной луский князь поехал в Ци, летом вернулся.
 В 9 луне циский сановник Гао Гу прибыл в Лу за невестой для князя (луской княжной Цзы Шу-цзи). Зимой они прибыли (согласно «Цзо чжуань», вернулись в Лу, но это неясно, и речь должна идти о приезде в Ци).
 В 9 луне умер луский сановник Шусунь Дэ-чэнь.
 Чжэнцы порвали с Чу. Зимой Чу напало на Чжэн и замирилось с Чэнь, а чжэнцы попросили помощи у Цзинь.
 Цзиньский полководец Чжунхан Хуань-цзы (Сюнь Линь-фу) успешно пришёл на помощь Чжэн против Чу и потом напал на Чэнь.

Скончались 
 Набополасар — вавилонский правитель, основатель нововавилонской династии.

См. также

Примечания